BDP steht für:
 Barış ve Demokrasi Partisi, eine ehemalige kurdische Partei in der Türkei
 Beclometasondipropionat, ein synthetisches Glucocorticoid zur topischen Anwendung
 Berlin Dance Parade, Nachfolger der Loveparade
 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen
 Bisphenol-A-bis(diphenylphosphat)
 Bohrlochrammsondierung (Borehole Dynamic Probing)
 Boogie Down Productions,  eine amerikanische Hip-Hop-Gruppe 
 Botswana Democratic Party, eine Partei in Botswana
 verschiedene Pfadfinderbünde:
 Bund Deutscher PfadfinderInnen, ehemals Bund Deutscher Pfadfinder
 Bund Deutscher Pfadfinderinnen (1912–1933)
 Bund Deutscher Pfadfinderinnen (1949–1975)
 Bundesverband der Pneumologen
 Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter
 Bürgerlich-Demokratische Partei, eine Schweizer Partei
 British Democratic Party, eine britische Partei
 Bandwidth-delay Product (dt.: Verzögerungs-Bandbreiten-Produkt), Eigenschaft einer Datenverbindung
 Bahnhof Düppel (DS100)
 Bhadrapur Airport (IATA-Code), Flughafen von Bhadrapur, Nepal

BdP steht für:
 Befehlshaber der Panzerschiffe
 Berufsverband der Pharmaberater
 Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und dessen Vorgänger Bund der Pfadfinder
 Bundesverband deutscher Pressesprecher, Name des Bundesverbands der Kommunikatoren bis zur Umbenennung 2019

B.D.P. steht für:
 Suore benedettine della Divina Provvidenza, eine Kongregation päpstlichen Rechts

bdp steht für:
 Bende (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt von Tongwe, Bantusprache (Zone F.10) in Tansania

BDP